

Patronyme
 Gastone Nencini, (1930-1980), était un coureur cycliste italien.
 Riccardo Nencini, (1959- ), est une personnalité politique italienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme